Barry Island kan syfta på följande:
 Barry Island, Antarktis, ö i Antarktis
 Barry Island, Wales, ö i Wales